Een leus (leuze) is een strijdkreet.

 Zie Motto
 Zie Slagzin
 Zie Leus (heraldiek)

Daarnaast:
 Leus (geslacht), geslacht van boktorren